Кубок Англии по футболу 2015/16 — 135-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Спонсором турнира в данном розыгрыше трофея является авиакомпания Emirates Airline, поэтому турнир официально называется Кубок Футбольной ассоциации Emirates (Emirates FA Cup). В турнире приняло участие 736 команд из Англии, Уэльса и Гернси.

Участники

Призовой фонд

Первый раунд 
Жеребьевка Первого раунда состоялась 26 октября 2015 года. В нём участвовало 80 команд, 32 из которых прошли из Четвёртого отборочного раунда и 48 представляют Футбольную лигу. 48 клубов Футбольной лиги, которые попали в Первый раунд, включают в себя клубы из Первой и Второй Футбольных лиг. Клубами с наименьшим рейтингом, которые попали в этот раунд, являются Нортвич Виктория и Дидкот Таун как единственные клубы, представляющие 8 уровень системы футбольных лиг.

Второй раунд 
Жеребьевка Второго раунда состоялась 9 ноября 2015 года. В нём участвовало 40 команд, прошедших из Первого раунда. Клубом с наименьшим рейтингом, который попал в этот раунд, является Нортвич Виктория как единственный клуб, представляющий 8 уровень системы футбольных лиг.

Третий раунд 
Жеребьевка третьего раунда состоялась 7 декабря 2016 года. На данном этапе выступают 64 клуба: 44 представителя Премьер-лиги и Чемпионшипа, а также 20 победителей предыдущего этапа. Представителем самой низшей лиги является Истли из Национальной лиги — пятого по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Четвёртый раунд 
Жеребьевка четвёртого раунда прошла 11 января 2016 года.
Матчи этого этапа прошли 30 и 31 января. Переигровки — 9 и 10 февраля.
Командами, представляющими низшую лигу в данном раунде были Оксфорд Юнайтед, Портсмут и Карлайл Юнайтед из Второй футбольной лиги — четвёртого по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Пятый раунд 
Жеребьевка прошла 31 января 2016 года.
Матчи раунда были сыграны 20, 21 и 22 февраля. Переигровка — 8 марта.
Командой, представляющей низшую лигу на данном этапе розыгрыша был Шрусбери Таун из Первой футбольной лиги — третьего по значимости дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Шестой раунд 
Жеребьёвка пар шестого раунда прошла 21 февраля 2016 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 14 марта 2016 года. Сами матчи прошли 23 и 24 апреля на стадионе «Уэмбли».

Финал 

Финал турнира прошёл 21 мая на стадионе «Уэмбли». Победу в дополнительное время одержал «Манчестер Юнайтед».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2015
Англия
Кубок Англии